

Джамп-Рівер — місто, штат Вісконсин
 Джамп-Рівер — переписна місцевість, штат Вісконсин